La stagione 1956-57 dei St. Louis Hawks fu l'8ª nella NBA per la franchigia.

I St. Louis Hawks vinsero la Western Division con un record di 34-38. Nei play-off, dopo aver vinto due gare di tie-breaker (una con i Minneapolis Lakers e una con i Fort Wayne Pistons), vinsero la finale di division con i Minneapolis Lakers (3-0), perdendo poi la finale NBA con i Boston Celtics (4-3).

Roster

Note

Collegamenti esterni 

Stagione 1956-1957 delle squadre di pallacanestro
1956-1957